Jméno a příjmení Stanislav Přibyl má více známých nositelů:

 Stanislav Přibyl (právník) (* 1966) – kněz, odborník na církevní právo
 Stanislav Přibyl (redemptorista) (* 1971) – řeholní kněz